Karl Eugen z Neippergu (celým jménem: Maria Karl Eugen Johannes Nepomuk Erwin Michael; 20. října 1951, Schwaigern) je dědičný hrabě z Neippergu a syn Josefa Huberta, hraběte z Neippergu a jeho manželky hraběnky Marie Ledebur-Wicheln.

Manželství a děti 
Dne 9. července 1977 se v bavorském Pöckingu oženil s arcivévodkyní a princeznou Andreou Habsbursko-Lotrinskou, dcerou Otto von Habsburga a princezny Reginy Sasko-Meiningenské. Spolu měli pět dětí:
 Hrabě Filip z Neippergu (nar. 6. září 1978), sňatek s Paulou Wolff. Přes její matku Ladislaju, hraběnku z Meranu je potomkem císařovny Joséphine de Beauharnais, první manželky Napoleona Bonaparta. Spolu mají tři děti:
 Hraběnka Johanna z Neippergu (nar. 2009)
 Hrabě Štěpán z Neippergu (nar. 2010)
 Hrabě Emanuel z Neippergu (nar. 2014)
 Hrabě Benedikt z Neippergu (nar. 11. dubna 1980)
 Hrabě Dominik z Neippergu (nar. 27. července 1981), sňatek s princeznou Marií-Annou Salm-Salm. Spolu mějí jedno dítě:
 Hraběnka Florentina z Neippergu (nar. 2015)
 Hraběnka Hemma z Neippergu, (nar. 11. října 1983), sňatek s Romanem Keno Spechtem. Spolu mají jedno dítě:
 Annunziata Specht (nar. 2013)
 Hraběnka Kateřina z Neippergu, (nar. 3. dubna 1986 Rheda-Wiedenbrück), sňatek s princem Wenzelem Lobkowiczem (* 4. 12. 1986 Mnichov).
 Princ Valerian (* 15. 6. 2014 Praha)

Reference

Externí odkazy 
  Geneall
  Rodovid

Muži
Karl
Karl
Narození 20. října
Narození v roce 1951
Žijící lidé